

Letteratura 
Una ragazza perbene (Friday's Child) – romanzo di Georgette Heyer del 1944

Musica 
Friday's Child – gruppo musicale statunitense
Friday's Child – album di Lee Hazlewood del 1965
Friday's Child – album di Will Young del 2003